Стоян войвода може да се отнася до:
 Стоян войвода (1767 – 1828) – български хайдутин от Котел известен още като Алтънлъ Стоян;
 Стоян войвода (около 1783 – неизв.) – български хайдутин, предводител на чета в Тракийското въстание 1829 г.;
 Стоян войвода (1848 – 1878) – български хайдутин и революционер, главен войвода от Кресненско-Разложкото въстание.
 Стоян войвода (? - 1865) – български хайдутин от Сливен, четник при Панайот Хитов и Хаджи Димитър.